Lou Dickenson, kanadski hokejist, * 15. avgust 1982, Orleans, Ontario, Kanada.

Dickenson je kariero začel pri klubu Mississauga Ice Dogs v ligi OHL, leta 2000 je bil kot 113. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. V sezoni 2006/07 je v slovenski ligi za HDD ZM Olimpija dosegel trinajst golov in enajst podaj ter bil deseti strelec lige, s klubom pa je tudi osvojil naslov državnega prvaka. V sezonah 2008/09 in 2009/10 je igral v finski 2. ligi za kluba KooKoo Kouvola in Sport Vaasa, v sezoni 2010/11 je bil član kluba Pelicans Lahti v finski prvi ligi.
Od sezone 2015/16 je član kluba Dundee Stars iz mesta Dundee na Škotskem.

Pregled kariere

|-
| Mississauga Ice Dogs
| OHL
| 98/99
|
| 62
| 19
| 27
| 46
| -49
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mississauga Ice Dogs
| OHL
| 99/00
|
| 66
| 21
| 25
| 46
| -69
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| OHL
| 00/01
|
| 35
| 12
| 13
| 25
| -12
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kingston Frontenacs
| OHL
| 00/01
|
| 25
| 4
| 6
| 10
| -4
| 10
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|-
| Kingston Frontenacs
| OHL
| 01/02
|
| 37
| 10
| 21
| 31
| -24
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 01/02
|
| 26
| 3
| 19
| 22
| +2
| 13
|
| 9
| 1
| 5
| 6
| -3
| 4
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 02/03
|
| 32
| 15
| 11
| 26
| -8
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa 67's
| OHL
| 02/03
|
| 30
| 6
| 15
| 21
| -2
| 16
|
| 23
| 2
| 12
| 14
| +6
| 23
|-
| St. Thomas University Tommies
| AUAA
| 03/04
|
| 11
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Antonio Rampage
| AHL
| 04/05
|
| 17
| 1
| 0
| 1
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Texas Wildcatters
| ECHL
| 04/05
|
| 26
| 5
| 11
| 16
| -9
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laredo Bucks
| CHL
| 04/05
|
| 20
| 6
| 6
| 12
|
| 14
|
| 16
| 6
| 7
| 13
|
| 6
|-
| SV Caldaro
| italijanska 2. liga
| 05/06
|
| 41
| 43
| 36
| 79
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bofors IK
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlskoga HC
| Švedska 3. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edinburgh Capitals
| Britanska liga
| 06/07
|
| 22
| 12
| 11
| 23
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 13
| 11
| 9
| 20
|
| 22
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|-
| Manitoba Moose
| AHL
| 07/08
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gwinnett Gladiators
| ECHL
| 07/08
|
| 56
| 28
| 34
| 62
|
| 30
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 07/08
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska 2. liga
| 08/09
|
| 43
| 28
| 19
| 47
| +11
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sport Vaasa
| Finska 2. liga
| 09/10
|
| 44
| 26
| 35
| 61
| 
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 622
| bgcolor="#7FFF00" | 253
| bgcolor="#7FFF00" | 303
| bgcolor="#7FFF00" | 556
| bgcolor="#7FFF00" | -167
| bgcolor="#7FFF00" | 415
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 51
|}

Viri 
 
 

Rojeni leta 1982
Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Hokejisti Mississauga Ice Dogs
Hokejisti London Knights
Hokejisti Kingston Frontenacs
Hokejisti Guelph Storm
Hokejisti Ottawa 67's
Hokejisti St. Thomas University Tommies
Hokejisti San Antonio Rampage
Hokejisti Texas Wildcatters
Hokejisti Laredo Bucks
Hokejisti SV Caldaro
Hokejisti Bofors IK
Hokejisti Karlskoga HC
Hokejisti Edinburgh Capitals
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Manitoba Moose
Hokejisti Gwinnett Gladiators
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti KooKoo Kouvola
Hokejisti Sport Vaasa
Hokejisti Pelicans Lahti